Biologia: 
 Mascle (biologia), individu (animal o vegetal) que genera gàmetes mòbils (p. ex.: espermatozoides)
 Mascle o home, equivalent en l'ésser humà 
 Mascle alfa, ocupa la posició més alta en la jerarquia.
 Tecnologia: Mascle (tecnologia), peça que encaixa dins d'una altra com una clau en la seva femella